Diese Liste zählt die Mitglieder der Hamburgischen Bürgerschaft während der 1. Wahlperiode (November 1946–1949) auf.

Abgeordnete 

Bemerkung: Die angegebenen Tätigkeiten können auch erst nach Ende der Wahlperiode aufgenommen worden sein.

Einzelnachweise

Weblinks 
Seite der Hamburgischen Bürgerschaft

 02